Casten ist der Name folgender Personen:
 Johann Casten (1716–1787),  deutschen Küster und Pietisten
 Richard F. Casten (* 1941),  US-amerikanischen Kernphysiker
Sean Casten (* 1971), US-amerikanischer Politiker und Kongressabgeordneter

Siehe auch:

 Kasten